Ивандол може бити:

 Ивандол (Брестовац), насељено мјесто у општини Брестовац, Република Хрватска
 Ивандол (Кршко),. насељено мјесто у општини Кршко, Република Словенија